Косов, Василий Витальевич (род. 1991) — российский мотогонщик, чемпион Европы.
 Косов, Василий Владимирович — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Тюменского обкома КПСС (1955—1961)
 Косов, Василий Иванович (1860—1912) — генерал-лейтенант, военный губернатор Забайкальской области (1910—1912).
 Косов, Василий Николаевич (1904—1979) — Герой Советского Союза.